Cyttomimus är ett släkte av fiskar. Cyttomimus ingår i familjen Zenionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskartade fiskar
Cyttomimus